VM i snooker 2003, Embassy World Snooker Championship, spelades i The Crucible Theatre i Sheffield, England, den 19 april–5 maj 2003. Mark Williams vann sin andra VM-titel efter att ha slagit Ken Doherty i finalen med 18–16.

Händelser under turneringen 
 Turneringen blev till stor del ihågkommen för Ken Dohertys svängiga matcher. I finalen ledde Mark Williams med 10–2, men Doherty kom tillbaka till 11–11 och 16–16, innan Williams vann de två sista framen. I semifinalen mot Paul Hunter låg Doherty under med 9–15 inför den avslutande sessionen, men vände och vann med 17–16. I kvartsfinalen mot John Higgins ledde Doherty med 10–0, Higgins kom tillbaka till 10–7, innan Doherty åter drog ifrån och vann med 13–8. I andra omgången mot Graeme Dott låg Doherty under med 2–7, vände till 11–9, och vann slutligen med 13–12. Och i första omgången ledde Doherty med 8–4 mot Shaun Murphy, som kom tillbaka till 8–8, innan Doherty kunde vinna med 10–9.

 Ken Dohertys matchresultat gjorde att han spelade det största antalet frames en spelare någonsin gjort i en VM-turnering i The Crucible, nämligen 132 stycken. Största möjliga antalet är 137.

 Bordet som användes i semifinalerna och finalen hade en ojämnhet som bland annat gjorde att Ken Doherty, då han skulle rulla upp bakom brun boll för att snookra Paul Hunter i semifinalen, helmissade brun boll, eftersom vit boll rullade i en båge. Ojämnheten uppkom troligen då bordet flyttades till mitten av arenan inför semifinalerna .

 Fjolårssegraren Peter Ebdon råkade ut för The Crucible Curse och förlorade i kvartsfinalen mot Paul Hunter med 12–13.

 Ronnie O'Sullivan blev den förste i historien att göra ett andra maximumbreak i VM (fram till VM 2009 var han den ende som gjort mer än ett maximumbreak i VM, då gjorde Stephen Hendry sitt andra). O'Sullivan blev dock även den förste i VM-historien att förlora matchen som han gjorde sitt maximumbreak i, i första omgången mot Marco Fu.

 Mark Williams låg under med 0–2 i sin match i andra omgången mot Quinten Hann, men vann 13 raka frames och matchen med 13–2. Detta är rekord för antal frames vunna i rad i en enskild VM-match.

Resultat

Källor 

2003 i Storbritannien
Snookersäsongen 2002/2003
2003
Sportevenemang i Sheffield